Lőrinczi László (1898–1981), unitárius lelkész, egyházi író, mezőgazdasági szakíró. 
 Lőrinczi László (1919–2011), erdélyi magyar költő, író, műfordító, szerkesztő